Maul – termine del rugby che indica quando il giocatore portatore della palla viene trattenuto da uno o più avversari, e quando uno o più compagni di squadra del portatore di palla si legano ad esso
Maul – personaggio dei fumetti Wildstorm
Maul – album di Enzo Del Re del 1972
Maul – romanzo di Tricia Sullivan del 2003
Al Maul – giocatore di baseball statunitense
John Maul – giocatore di cricket inglese
Darth Maul – personaggio della saga di Guerre stellari